Contea di Vermilion o Vermilion County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Vermilion (Illinois)
 Contea di Vermillion (Indiana)

 Parrocchia di Vermilion (Louisiana)